Гергана (Димитровград, 30. новембар 1984) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Губя те бавно }- (2003)
 -{Както никой друг }- (2004)
 -{Сини очи}- (2005)
 -{Сладката страна на нещата}- (2007)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1984.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи